Conrado, o Grande (1097 - 5 de fevereiro de 1157) foi o marquês de Meissen desde 1123 até seu retiro em 1156. Foi filho de Timo de Wettin, conde de Brehna, da Casa de Wettin e de Ida, filha de Otão de Nordheim. Foi também conde de Wettin, Brehna e Camburg antes de 1116.

Em 1123, converteu-se em conde de Eilenburg. Nesse mesmo ano, Lotário de Supplinburg, duque de Saxônia, nomeou-o marquês de Meissen em oposição à Wiprecht de Groitzsch, designado pelo imperador Henrique V. Lotario também nomeou a Alberto, o Urso marquês da Lusácia, enquanto Henrique V nomeou a Wiprecht também para a mesma posição. Em 1136, Lotario, então imperador, designa-lhe também a Lusácia. Portanto, a Alta Lusacia fazia parte de Meissen e o marquesado da Lusácia ficava reduzida somente à Baixa Lusacia.

Em 1143, Conrado converte-se em conde de Groitzsch e de Rochlitz e vogt de Chemnitz e Naumburg. Em 1147, enquanto Conrado III de Germânia estava na Segunda Cruzada, Conrado o Grande uniu-se a Henrique o Leão, Adalberto de Salzwedel, Alberto o Urso e aos arcebispos de Magdeburgo e Bremen para organizar uma cruzada contra os Obotritas e os wagri. Em agosto, Conrado e Alberto junto com os bispos de Magdeburgo, Havelburgo e Brandemburgo agruparam suas forças em Magdeburgo. O príncipe obotrita Niklot e suas fortalezas de Dubin e Dimin foram sitiadas. Tanto ele como o também príncipe obotrita Pribislav foram forçados a aceitar o cristianismo e a assinar a paz.

Fundou o monastério de São Pedro de Lauterberg em Petersberg a onde se retirou em 30 de novembro de 1156. Morreu e foi enterrado no monastério junto com sua esposa, Luitgarda de Elchingen-Ravenstein, filha de Adalberto, conde de Elchingen-Ravenstein e Berta de Hohenstaufen, filha de Federico I de Suábia e Inês de Germânia.

Casamento e descendência 
Teve muitos filhos com Lutgarda de Elchingen-Ravenstein, com quem casou-se antes de 1119. Seu filho mais velho, Otão II de Meissen, sucedeu-lhe em Meissen, enquanto seu segundo filho Teodorico I, sucedeu-lhe em Lusácia. Seu filho Henrique I de Wettin casou-se com Sofía de Sommerschenburg, condesa do Palatinado de Saxônia, filha do conde Federico VI de Sommerschenburg e da condesa Lutgarda de Salzwedel, rainha-mãe da Dinamarca.

Sua descendência foi a seguinte:
 Henrique (i.e. Henry; morreu ainda jovem)
 Otão II de Meissen
 Teodorico I de Lusácia
 Dedo III de Lusácia
 Henrique I de Wettin
 Federico I de Brehna
 Oda
 Adela de Meissen
 Bertha
 Sophie
 Gertrud
 Inês II, Abadessa de Quedlimburgo

Ancestrais

Referências 
 Thompson, James Westfall. Feudal Germany, Volume II. New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1928 (inglês).

Ligações externas 

Casa de Wettin
Mortos em 1157
Nascidos em 1097